Eine offene Schlacht, auch Feldschlacht, ist ein Gefecht, in dem sich beide Seiten entschließen, an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zu kämpfen. Dabei steht es jeder Partei frei, sich vor Beginn der Schlacht oder nach den ersten bewaffneten Auseinandersetzungen dem Kampf zu entziehen.

Anders als ein Scharmützel ist eine offene Schlacht keine Zufallsbegegnung. Zu unterscheiden ist sie auch von Auseinandersetzungen – etwa einer Belagerung –, bei denen eine Seite gezwungen ist, zu einer Zeit zu kämpfen, die nicht der eigenen Wahl entspricht. Beispielsweise wurde die erste Schlacht des Englischen Bürgerkriegs zur offenen Schlacht, als die Royalisten sich entschlossen, eine Böschung zu verlassen und eine weniger vorteilhafte Position einzunehmen, sodass die Parlamentsanhänger willig in die Schlacht bei Edgehill eintraten. Im Gegensatz dazu begann die Schlacht von Gettysburg mit einem Scharmützel. Als sich jedoch beide Generäle entschieden, nicht abzurücken und ihre Positionen zu verstärken, verwandelte sich das ursprüngliche Scharmützel in eine offene Feldschlacht.

Zitate und Fußnoten 

 Offene
Kriegs- und Gefechtsführung